La Reubicación I es un torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires que se juega en la segunda mitad del año. Este torneo es una etapa intermedia entre el Grupo I y Grupo II en la que participan los 13 peores equipos del Grupo I y los 13 mejores del Grupo II en formato de 2 zonas de 13 equipos. Al final de este torneo los 6 mejores equipos de cada zona y el mejor 7° mantendrán la categoría y/o ascenderán al Grupo I de la URBA para la próxima temporada, mientras que los últimos 7 a excepción del mejor 7° volverán y/o descenderán al Grupo II de la URBA

URBA
Campeonatos de rugby entre clubes de Argentina